Welt steht für:

 Welt: all das, was ist
 den Planeten Erde
 Welt (Eiderstedt), Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Welt (Fernsehsender), deutscher Fernsehsender (bis 2018: N24)

Welt ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Welt (* 1928), österreichischer Radrennfahrer
 Elizabeth Welt Trahan (geboren Elizabeth Trahan; 1924–2009), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin
 Holger Welt (* 1958), deutscher Politiker (SPD)
 Jochen Welt (* 1947), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Rosa Welt-Straus (1856–1938), österreichisch-amerikanische Frauenrechtlerin
 Wolfgang Welt (1952–2016), deutscher Schriftsteller

Die Welt steht für:
 Die Welt, deutsche Tageszeitung
 Die Welt (Zionismus), österreichische Zeitschrift (1897–1914)
 Die Welt (Tarot), Trumpfkarte des Tarot

Siehe auch:

 Eine Welt, Begriff der Entwicklungspolitik
 Zwei Welten
 Welten
 Weld

ja:世界 (曖昧さ回避)